Масленица може бити:

 , насеље у општини Јасенице, Хрватска
 Масленица (празник), празник Источних Словена

или:

 Операција Масленица, назив треће офанзивне акције војних снага Републике Хрватске на Републику Српску Крајину

Види још 

 Маслиница, насеље у општини Шолта, Хрватска